Ашах-ан-дер-Донау () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Эфердинг.  Население составляет 2151 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 6 км². Официальный код  —  40502.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рудольф Ахлайтнер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 АПС занимает 4 места.
 Зелёные занимают 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии